Il toponimo Gălești può riferirsi a diverse località:

Moldavia 
 Gălești, comune del distretto di Strășeni

Romania 
 Gălești, comune del distretto di Mureș